Leopold II Piękny (1050-1095) – margrabia Austrii 1075–1095
 Leopold II Habsburg (1747-1792) – cesarz rzymsko-niemiecki, król Czech i Węgier 1790-1792; wielki książę Toskanii jako Piotr Leopold I
 Leopold II von Sedlnitzky (1787-1871) – biskup wrocławski 1835-1840
 Leopold II (książę Lippe) (1796-1851) – książę Lippe
 Leopold II Koburg (1835-1909) – król Belgów 1865-1909
 Leopold II (1700-1751) – książę Anhalt-Dessau z dynastii askańskiej
 Leopold II (1328-1344) – książę Austrii z dynastii Habsburgów
 Leopold II (1797-1870) – arcyksiążę, wielki książę Toskanii